Rasplöss (Ardeicola) är ett släkte av insekter som beskrevs av Clay 1936. Rasplöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss